Die Sony Open Tennis 2013 der Damen waren das zweite von vier Turnieren der WTA Tour 2013, die zur höchsten Kategorie (Premier Mandatory) gehören. Sie wurden vom 18. bis 31. März auf Key Biscayne bei Miami ausgetragen. Zeitgleich fand dort auch das ATP Masters 1000 der Männer statt.

Titelverteidigerin im Einzel war die Polin Agnieszka Radwańska, sie schied im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Serena Williams aus. Williams konnte in Miami zum sechsten Mal gewinnen und ist damit vor Steffi Graf (fünf Siege) die alleinige Rekordhalterin; ihre Gegnerin Marija Scharapowa scheiterte zum fünften Mal im Finale (darunter die letzten drei Ausgaben). Im Doppel waren die Russinnen Marija Kirilenko und Nadja Petrowa Titelverteidigerinnen, Petrowa konnte den Titel mit ihrer neuen Partnerin, der Slowenin Katarina Srebotnik, verteidigen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Sony Open Tennis 2013 fanden am 18. und 19. März 2013 statt. Ausgespielt werden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)